Brentano est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 La famille américaine qui fonda Brentano’s (« chez Brentano »), librairie parisienne
 La famille Funck-Brentano ;
 Théophile Funck-Brentano (1830-1906), sociologue franco-luxembourgeois ;
 Frantz Funck-Brentano (1862-1947), fils de Théophile, historien et bibliothécaire français, membre de l'Institut ;
 Christian Funck-Brentano (1894-1966), fils de Frantz, un des fondateurs du journal Le Monde ;
 Clemens Brentano (1778-1842), poète et littérateur allemand ;
  (1735-1797), négociant et diplomate, père de Clemens Brentano ;
 Lorenz Brentano (1813-1891), homme politique allemand et américain ;
 Franz Brentano (1838-1917), philosophe et psychologue allemand ;
 Heinrich von Brentano (1904-1964), homme politique allemand ;
 Ludwig Josef (dit Lujo) Brentano (1844-1931), économiste allemand.

Divers 
 Brentano, nom des riverains de la Brenta, rivière en Italie du Nord ;
 La géométrie Bragg-Brentano désigne des conditions de mesure en diffractométrie de rayons X 
 Le quatuor Brentano, un quatuor à cordes.

Voir aussi 
 Brenton

Homonymie de patronyme